Ел Соконостле има више значења:

 Ел Соконостле (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Соконостле (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Соконостле (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику